Termenul „Turingia” se poate referi la:

Turingia  în prezent un land din Germania
Langrafiatul Turingia (1111–1572)
Land Thüringen (1920–1952) un land din timpul Republicii Weimar
Thüringen (Vorarlberg) comună din Austria.